Карло Альберто - власне італійське ім'я

Особи 
 Карл Альберт (1798-1849) — король Сардинського королівства у 1831-1849 роках
 Карло Альберто Куаріо (1913-1984) — італійський футболіст
 Карло Альберто далла К'єза (1920-1982) — італійський генерал, убитий мафією у 1982 році
 Карло Альберто Реді (1949) — італійський академік, біолог та есеїст

Кораблі 
 Карло Альберто — паровий фрегат ВМС Італії. На службі протягом 1853-1869 років
 Карло Альберто — броненосний крейсер типу «Веттор Пізані» ВМС Італії. На службі протягом 1898-1920 років